Дом Тюдоров (от , чит. — «тюдор хаус») — может означать:

  — магазин и дом на Лоуэр-стрит 29 и 31, Честер, Чешир, Англия.
  — дом XVIII-го века в Лангпорте, Сомерсет, Англия.
  — историческое здание, музей, туристическая достопримечательность и здание I класса в Саутгемптоне, Англия.

См. также 
 Тюдоры